Иога́нн Го́тфрид Танна́уэр, Дангауэр (, ; 1680—1737) — немецкий (саксонский) живописец (главным образом портретист и миниатюрист), большую часть жизни работавший в России при дворе Петра Великого; один из основоположников русской светской живописи.

Биография 
Родом из Саксонии; сначала был часовщиком в Швабии; потом занимался музыкой, и наконец посвятил себя живописи, в которой его наставником был Себастьян Бомбелли в Венеции. Посетил Голландию и изучал там произведения Рубенса, после чего писал исключительно портреты. Представитель позднего европейского барокко в живописи, с 1711 года он занимал пост гофмалера при дворе Петра I.

В Карлсбаде был рекомендован императору Петру Великому; сопровождал его в Прутском походе. В Петербурге им написано множество портретов особ царской фамилии и знатных лиц. Из подобных его произведений можно указать на несколько портретов Петра Великого: на фоне Полтавской баталии (1710-е, ГРМ), портрет Петра I в профиль (музей-усадьба «Кусково») и др., а также на портреты царевича Алексея Петровича, графа П. А. Толстого, генерал-адмирала Ф. М. Апраксина и др.

Ему принадлежит написанная с натуры картина, изображающая Петра I на смертном одре (в Государственном Эрмитаже).

Галерея

Литература 
 Андросов С. О. Иван Никитин и Иоганн Готфрид Таннауэр. Неизвестные документы // Вопросы искусствознания. Вып. X (1/97). — М., 1997
 
 
 Маркина Л. А. «Россика» петровского времени//Русское искусство. 2004, № 4.

Ссылки 
 Иоганн Готфрид Таннауэр (1680—1737)
 Иоганн Готфрид Таннауэр

Художники Германии XVIII века
Художники-портретисты Германии
Художники России XVIII века
Художники-портретисты России
Придворные художники
Россика
Персоналии, чья дата смерти не установлена